Cave Island ist der Name mehrerer Inseln:

 Cave Island (Südliche Shetlandinseln), Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Cave Island (Bermuda), ehemalige Insel von Bermuda im Saint George´s Parish